Il singolare  del Marburg Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Simone Vagnozzi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Björn Phau ha battuto in finale Jan Hájek 6–4, 2–6, 6–3.

Teste di serie

 Albert Ramos (semifinali)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Éric Prodon (primo turno)
 Simon Greul (primo turno)

  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Horacio Zeballos (semifinali)
  Ivo Minář (primo turno, ritiro per coscia destra)
  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Marburg Open 2011